Экипа́ж ( от  — снаряжать, снабжать, экипировать):

Транспортное средство 
 Экипаж — первоначально общее название всех лошадных повозок  — колясок, городских и загородных карет, дрожек, дормезов, ландо и тому подобных; позже так называли преимущественно богатые повозки. 
 Экипажами называли любые автомобили в те времена, когда они только появились и были предметами роскоши; чуть позже — только легковые автомобили, затем (и поныне) — только шикарные автомобили, либо в ироническом смысле;
 Экипажная часть или экипаж — ходовая часть подвижного состава железных дорог.

Команда, персонал транспортного средства 
 На флоте — совокупность всех служащих на корабле; начальник корабля со всеми подчинёнными:
 флотский экипаж (устар.) — состав служащих отдельной береговой части по морскому ведомству, соответствует полку в сухопутной армии;
 ластовый экипаж (устар.) — нижние чины, не способные нести службу во флотских экипажах, а употребляемые для различного рода береговых надобностей;
 учебный экипаж — для подготовки флотских унтер-офицеров (в 1827 году в Кронштадте и в 1837 году в Николаеве; упразднены в 1854).;
 На других видах транспорта — персонал, управляющий транспортным средством и обслуживающий его во время движения:
 экипаж воздушного судна;
 экипаж космического корабля;
 экипаж танка;
 экипаж гоночного/спортивного автомобиля.

Фильмы 
 «Экипаж» (L'équipage) — фильм 1935 года производства Франции, реж. Анатоль Литвак 
 «Экипаж» — фильм 1979 года производства СССР, реж. Александр Митта.
 «Экипаж» — фильм 1994 года производства США.
 «Экипаж» — документальный фильм 1985 года производства СССР 
 «Экипаж» — фильм 2000 года производства США.
 «Экипаж» — фильм 2008 года производства Великобритании.
 «Экипаж» — фильм 2012 года производства США, реж. Роберт Земекис.
 «Экипаж» — фильм 2016 года производства России, реж. Николай Лебедев.

 «Экипаж в Вену» — фильм 1966 года производства Чехословакии (чёрно-белый) реж. Карел Кахиня.
 «Экипаж машины боевой» — фильм  1983 года производства СССР, реж. Виталий Василевский.
 «Ночной экипаж» — фильм  1987 года производства СССР, реж. Борис Токарев.

В культуре 
 Экипаж (группа) — советская музыкальная группа из Москвы.

Примечания